

Костино — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Костино — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Костино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Костино — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Костино — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Костино — станційне селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Костино — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Костино — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Костино — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Кордон Костинський